Estoril Open je pojmenování více portugalských sportovních událostí, které mají za součást názvu město Estoril:

Estoril Open (golf) – golfový turnaj konaný v roce 1999
Estoril Open (tenis) – mužský tenisový turnaj hraný od roku 2015
Portugal Open – mužský a ženský tenisový turnaj v letech 1990–2014, nesoucí do roku 2012 daný název